reduta – rodzaj szańca (wojskowość)
 reduta – dawniej rodzaj publicznego balu maskowego z wejściem za biletami

Miejsca 
 Reduta nr 54 
 Reduta nr 56
 Reduta Ordona (przystanek kolejowy)
 Centrum handlowe Atrium Reduta – centrum handlowe w Warszawie
 Park Reduta w Krakowie
 Ulica Reduta w Krakowie w dzielnicy Kraków-Krowodrza przy parku Reduta
 Reduta – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim

Kultura i sztuka 
 Reduta Ordona – wiersz Adama Mickiewicza
 Reduta – teatr eksperymentalny Juliusza Osterwy
 „Reduta” – pismo opozycyjne (1982–1984)
 Reduta (1918-1931) – czasopismo, dwutygodnik  poświęcony wychowaniu fizycznemu i przysposobieniu wojskowemu w Wojsku Polskim